Fiat 501 — автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1919 по 1926 год.
 

В 1919 году на замену Fiat Zero была выпущена модель 501 — первая модель Fiat после Первой мировой войны. 

В 1921 году появились спортивные модификации модели с индексами S и SS. 
Всего изготовлено 47 600 экземпляров.

В 1926 году на смену 501 пришел Fiat 503

Двигатели

Ссылки
Fiat Personenwagen, Fred Steiningen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

501